HCB est un sigle que peut désigner ;
 handball club ;
 Hudson's Bay Company (en français, Compagnie de la Baie d'Hudson), une compagnie fondée en 1670 pour la traite des fourrures dans la baie d'Hudson, c'est la plus vieille personne morale de l'Amérique du Nord et l'une des plus vieilles du monde encore en activité.